

Михайловка — село, Аршалинський район, Акмолинська область
 Михайловка — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Михайловка — село, Железінський район, Павлодарська область
 Михайловка — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Михайловка — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Михайловка — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область
 Михайловка — село, Мендикаринський район, Костанайська область
 Михайловка — село, Сандиктауський район, Акмолинська область
 Михайловка — село, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Михайловка — село, Абзеліловський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Михайловка — село, Александровськ-Сахалінський район, Сахалінська область
 Михайловка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Ардатовський район, Мордовія
 Михайловка — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Михайловка — присілок, Асінівський район, Томська область
 Михайловка — село, Аскінський район, Башкортостан
 Михайловка — присілок, Атяшевський район, Мордовія
 Михайловка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Діяшевська сільська рада, Бакалинський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Михайловська сільська рада, Бакалинський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Михайловка — селище, Благовіщенський район, Алтайський край
 Михайловка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Михайловська сільська рада, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Михайловка — село, Полібінська сільська рада, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Михайловка — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Михайловка — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Михайловка — присілок, Великоберезниківський район, Мордовія
 Михайловка — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Михайловка — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Михайловка — хутір, Давлекановський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Дуванський район, Башкортостан
 Михайловка — селище, Єльниківський район, Мордовія
 Михайловка — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Зирянський район, Томська область
 Михайловка — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Михайловка — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Михайловка — присілок, Скворчихинська сільська рада, Ішимбайський район, Башкортостан
 Михайловка — присілок, Янурусовська сільська рада, Ішимбайський район, Башкортостан
 Михайловка — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Михайловка — присілок, Казанський район, Тюменська область
 Михайловка — село, Камбарський район, Удмуртія
 Михайловка — селище, Каменський район, Алтайський край
 Михайловка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Михайловка — присілок, Комишловський район, Свердловська область
 Михайловка — село, Кур'їнський район, Алтайський край
 Михайловка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Михайловка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Лямбірський район, Мордовія
 Михайловка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Мокроусовський округ, Курганська область
 Михайловка — село, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край
 Михайловка — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Михайловка — село, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Михайловка — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Михайловка — селище, Сєверний район, Оренбурзька область
 Михайловка — присілок, Сладковський район, Тюменська область
 Михайловка — село, Смоленський район, Алтайський край
 Михайловка — присілок, Совєтський район, Марій Ел
 Михайловка — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Михайловка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Михайловка — селище, Суєтський район, Алтайський край
 Михайловка — село, Топчихинський район, Алтайський край
 Михайловка — селище, Тотемський район, Вологодська область
 Михайловка — село, Третьяковський район, Алтайський край
 Михайловка — село, Усть-Калманський район, Алтайський край
 Михайловка — село, Уфимський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Федоровський район, Башкортостан
 Михайловка — село, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Михайловка — присілок, Цівільський район, Чувашія
 Михайловка — присілок, Чебулинський округ, Кемеровська область
 Михайловка — присілок, Шаранський район, Башкортостан
 Михайловка — присілок, Шегарський район, Томська область
 Михайловка — присілок, Шуміхинський округ, Курганська область
 Михайловка — присілок, Щучанський район, Курганська область

Див. також 
 Мала Михайловка
 Михайлівка
 Стара Михайловка
 Суккул-Михайловка